

Personen
Henri Van Daele (toneelschrijver), (1877-1957) een Belgisch toneelschrijver.
Henri van Daele (jeugdauteur), (1946-2010) bekend Belgisch jeugdauteur
Henri Van Daele Award, een Belgische prijs genoemd naar Henri Van Daele (1877-1957)